Drüner ist der Familienname folgender Personen:
Leo Drüner (1870–1940), deutscher Mediziner
Ulrich Drüner (* 1943), deutscher Musikwissenschaftler, Orchestermusiker und Publizist